Enzkofen ist der Ortsname von

 Enzkofen (Hohentengen), Ortsteil der Gemeinde Hohentengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Enzkofen (Plattling), Ortsteil der Stadt Plattling, Landkreis Deggendorf, Bayern